Il doppio del torneo di tennis Zaragoza Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Massimo Cierro e Stefano Pescosolido che hanno battuto in finale Juan Carlos Báguena e David de Miguel Lapiedra 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (semifinali)
 Andrej Ol'chovskij /  Christian Saceanu (primo turno)

 David Rikl /  Tomáš Anzari (quarti di finale)
 Massimo Cierro /  Stefano Pescosolido (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zaragoza Challenger 1991